Карл Иванович Ландер (5 апреля 1883, Курляндская губерния — 29 июля 1937, Москва) — советский государственный и партийный деятель. Историк и журналист. Депутат Учредительного Собрания и участник его заседания 5 января 1918 года. Служил в ВЧК и ОГПУ. Организатор Красного террора в Донской области и на Северном Кавказе в период гражданской войны в России. Председатель Минского совета рабочих и солдатских депутатов.

Биография 
Подростком познакомился с известным толстовцем И. М. Трегубовым, но быстро разуверился в христианско-социалистической теории. Получив среднее образование, сдал экзамены экстерном, что позволило ему работать народным учителем. Был арестован и в тюрьме познакомился с социал-демократами, стал марксистом. Посещал лекции историко-филологического факультета Московского университета, но был исключён с 3 курса. Был журналистом и историком, издал в Санкт-Петербурге в 1908-1909 годах трёхтомный труд «История Латвии» на латышском языке.
Работал редактором газеты Самарский «Городской вестник».

Революционная деятельность 
Член РСДРП с 1905 года. Вёл партийную работу в Латвии, Москве, Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде. Участвовал в баррикадных боях в Москве в декабре 1905 года. Арестовывался семь раз, провёл в тюрьмах два года, но высылке не подвергался..

На Западном фронте 1-й Мировой войны 

После Февральской революции 1917 года был секретарём земского союза Западного фронта, одновременно — член Минского и Северо-Западного областных комитетов РСДРП(б). В октябре 1917 года член ВРК Западного фронта и председатель Минского совета рабочих и солдатских депутатов. Делегат Учредительного Собрания от Западного фронта и Минского округа № 9. Участник последнего заседания Учредительного Собрания 5 января 1918 года.

Деятельность в Советской России 

После октября 1917 года председатель СНК Западной области и фронта. Член Президиума ВЦИК. В 1918—1919 годах нарком госконтроля РСФСР , уполномоченный ЦК РКП(б) по мобилизации трудармейцев и налаживанию работы в Минской и Смоленской губернии. Отрицательно относился к реализации идеи создания белорусской государственности.

На Северном Кавказе 

В 1920 году особоуполномоченный ВЧК по Донской области и Северному Кавказу и начальник особого отдела ВЧК Кавказского фронта. Документы подписывал как «Полпред ВЧК на Кавказе». В этот период на Кавказе только специально командированных сотрудников ВЧК было более 80 человек. К этому времени войска генерала А.И. Деникина были разбиты красными, однако набирало силу движение генерала П.Н. Врангеля. В связи с этим ВЧК применило массовый террор основанный на коллективной ответственности казаков. Из листовки того времени:
Доводится до сведения всего населения, что по отношению к бело-зелёному движению нами приняты самые решительные шаги. Призывая к борьбе с этими разбойниками все трудовое население Кубани и Черноморья предлагаю:
1)- Сообщить ближайшим Советским Властям о место нахождении бело-зелёных банд.
2)- Принимать непосредственное участие в борьбе с этими разбойниками, обезоруживая их и арестовывая их главарей и подстрекателей.
3)- Сообщать о всех подозрительных лицах, скрывающихся в селениях, станицах и аулах.
4)- Своевременно сообщать о всех нападениях, учинённых бандами, и оказывать содействие Советским властям по ликвидации белогвардейского движения.
В случае невыполнения настоящих требований и оказания какого либо содействия бело-зелёным бандам, виновных ожидает самая жестокая расплата, а именно:
а)- Станицы и селения, которые укрывают белых и зеленых будут уничтожены, все взрослое население будет расстреляно, все имущество конфисковано.
б)- Все лица указавшие содействия бандам — будут немедленно расстреляны.
в)-У большинства находящихся в горах зелёных остались в селениях родственники. Все они взяты на учет и в случае наступления банд, все взрослые родственники, сражающихся против нас, будут расстреляны, а малолетние высланы в центральную Россию.
г)- В случае массового выступления отдельных сёл, станиц и городов — мы будем принуждены применить к этим местах массовый террор: за каждого убитого советского деятеля поплатятся сотни жителей этих сел и станиц.
Наше предупреждение — не простая угроза! Советская Власть располагает достаточными средствами для осуществления всего этого. Предупреждая в последний раз обо всём этом население, объявляю, что зелёным, выдавшим своих руководителей, мы обещаем полное прощение.

Неповиновение этому приказу в семидневный срок повлечёт за собой тяжёлые кары, как для самих виновников, так и для их родственников. Карающая рука Советской Власти беспощадно сметёт всех своих врагов.
Для проведения этой политики Ландер организовал специальные трибуналы — «тройки» и казалось всё было предусмотрено, его инструкция гласила ...использовать эти акции устрашения, чтобы захватить ценных заложников для последующего их расстрела и чтобы расширить масштабы экзекуций в отношении белых шпионов и контрреволюционеров вообще... Но результатами сам Ландер остался недоволен:Вопрос красного террора был решён самым простейшим образом. Пятигорские чекисты решили расстрелять триста человек в один день. Они определили норму для города Пятигорска и для каждой из окрестных станиц и распорядились, чтобы партийные ячейки составили списки для исполнения. <...> Этот, крайне неудовлетворительный, метод привёл ко многим случаям сведения личных счетов. <...> В Кисловодске дело дошло до того, что было решено убить людей, находившихся в лазарете.
Сам Ландер находился на Кавказе вероятно до конца сентября 1920 года, но только за один октябрь 1920 года созданные им «тройки» приговорили к смерти и тотчас расстреляли более шести тысяч человек.

В Москве 

В 1921 году заведующий агитпропотделом Московского комитета РКП(б). В 1922—1923 годах уполномоченный Советского правительства при иностранных миссиях помощи голодающим в России. В 1923—1925 годах член коллегии Наркомвнешторга СССР.

Персональный пенсионер 
В 1928 году Сталин, лично знавший Ландера ещё по работе в наркомате госконтроля, стал подозревать его в нелояльности и связях с внутрипартийными оппозиционными группами. В результате в возрасте 45 лет Ландер был отправлен на персональную пенсию. Занимался научно-литературной деятельностью.

Смерть 
Cкончался от туберкулёза в Москве 29 июля 1937 года.

Труды 
 Kārlis Landers Latwijas wehsture : kultur-wehsturiski apzerejumi 1 Baltijas senā wehsture. Zemes iekarošana un ordeņa laikmets Peterburgâ Gulbja Apgahdibâ 1908 
 Kārlis Landers Latwijas wehsture : kultur-wehsturiski apzerejumi 2 Peterburgâ Gulbja Apgahdibâ 1908 
 Kārlis Landers Latwijas wehsture : kultur-wehsturiski apzerejumi 3 Peterburgâ Gulbja Apgahdibâ 1909 
 J Jankavs; Kārlis Landers Progresiwo demokratu sinatne latweeschu wehstures jautajumos : kritika par Landera Latwijas wehsturi Rigā : J. Ozolin̦a apgahdibā, 1910

Примечания

Ссылки 
 Ландер Карл Иванович (Landers Kārlis) Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991
 Протасов Л.Г. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. М., РОСПЭН, 2008
 Баранченко В. Е. К. Ландер // «Вопросы истории» 1971 № 1
 Автобиография Карла Ландера на сайте Биография.ру.
 [bse.sci-lib.com/article068598.html Ландер Карл Иванович] в БСЭ.
 Ландер Карл Иванович // История Беларуси. Словарь-справочник.
 Ландер Карл Иванович на сайте Хронос.

Революционеры России
Революционеры Белоруссии
Большевики
Марксисты
Народные комиссары государственного контроля РСФСР
Чекисты
Историки Латвии
Авторы Энциклопедического словаря Гранат
Председатели Минского горисполкома
Участники Гражданской войны в России (красные)
Персональные пенсионеры союзного значения
Умершие от туберкулёза
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании